Іоне́ску () — румунське прізвище.

Відомі носії 

 Еманойл Іонеску (1893—1949) — румунський авіаційний командувач в роки Другої світової війни.
 Корнел Іонеску (*1958) — румунський дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Румунії в Україні.
 Таке Іонеску (1858—1922) — румунський журналіст, письменник, письменник, юрист, дипломат.
 Теодор В. Іонеску (1899—1988) — румунський фізик та винахідник.

Див. також 
 Ежен Йонеско